GOx peut désigner :
 glucose oxydase, une enzyme oxydo-réductase qui catalyse l'oxydation du glucose en peroxyde d'hydrogène et en D-glucono-δ-lactone.

GOX peut désigner :
 glycolate oxydase, une enzyme oxydo-réductase qui intervient notamment au sein des peroxysomes dans la photorespiration.